ТВ «Сафина́», также известен как ТВСHD () — государственный телеканал Таджикистана.

История 
Запущен Государственным комитетом Республики Таджикистан по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио Республики Таджикистан) в 1991 году как Шабакаи 2. После раздела Гостелерадио Республики Таджикистан вошёл в состав Таджикского телевидения, с  3 сентября 2005 года года носит современное название, позднее выведен в отдельное государственное учреждение.

Вещание 
Вещание телеканала ведётся с на всей территории Таджикистана. В других странах телеканал доступен через кабельное телевидение и интернет.

Программы 
Тематика канала — универсальная. Эфир канала составляют в основном общественные и аналитические передачи, новости, различные развлекательные передачи и программы. Основной язык телеканала — таджикский, некоторая часть эфира также ведется на русском языке.

Главная информационная программа — «Навид» ().

Аудитория 
Общая численность аудитории телеканала составляет около 20 миллионов человек. Из них, почти 9 миллионов приходится на Таджикистан, а остальная часть аудитории телеканала проживает в Афганистане, Узбекистане, Иране, России, в странах Евросоюза и США.

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала
 

Телеканалы Таджикистана
Телеканалы на таджикском языке
Телеканалы на русском языке
HD-телеканалы
Телеканалы общей тематики